Струэнзе, Густав фон (Gustav von Struensee; 1803—1875) — немецкий романист, псевдоним Gustav vom See.
 Струэнзе, Иоганн Фридрих (1737—1772) — немец, датский государственный деятель, организатор реформ в духе Просвещения.
 Струэнзе, Карл фон (Carl von Struensee; 1735—1804) — прусский государственный деятель.

Примечания